Еді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Бордо, 37 км на північний схід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 89 осіб у працездатному віці (15-64 років) 64 були активні, 25 — неактивні (показник активності 71,9%, у 1999 році було 64,6%). З 64 активних працювало 59 осіб (35 чоловіків та 24 жінки), безробітних було 5 (1 чоловік та 4 жінки). Серед 25 неактивних 5 осіб було учнями чи студентами, 10 — пенсіонерами, 10 були неактивними з інших причин.

У 2008 році у муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 144 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Еді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї